Touya peut désigner :

Égyptologie 
 Touya, une femme noble de la  égyptienne
 Touya ou Mouttouya, une reine de la  égyptienne

Toponyme 
 Touya, une localité du Burkina Faso

Patronyme 
 Anne-Lise Touya (1981), une escrimeuse française
 Damien Touya (1975), un escrimeur français
 Gaël Touya (1973), un escrimeur français

Divers 
Dans le Sud-Ouest de la France, touya (ou tojar) est le nom gascon d'un lieu planté d'ajoncs.

Homonymie de patronyme